Рибас-де-Силь () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кирога. Население — 1135 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Луго